Збирач — людина, особа, яка займається збиральництвом.
 Збирач — машина або пристрій для збирання чого-небудь.
 Збирачі — флотаційні реагенти.

Примітки